Кафедральная площадь:
 Кафедральная площадь (Вильнюс) — одна из главных площадей Вильнюса, Литва.
  — главная площадь Крайстчерча, Новая Зеландия.